Okręty o nazwie USS „Mustang”
 Pierwszy USS „Mustang” (SP-36) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi USS „Mustang” (IX-155) był drewnianym szkunerem. W służbie w latach 1944-1946.

Także:
 USCGC „Mustang” (WPB-1310) jest jednostką patrolową US Coast Guard. W służbie od 1986 roku.

Mustang